Zwiauer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Florian Zwiauer (* 1954), österreichischer Geiger und Hochschullehrer
 Wolfgang Zwiauer (* 1973), Schweizer Jazzmusiker